Фемінізація ( — жінка, самка):

 Фемінізація (біологія) — розвиток у особини чоловічої статі вторинних статевих ознак, характерних для жіночої статі.
 Тестикулярна фемінізація — спадковий варіант чоловічого псевдогермафродитизму, при якому хворі мають чоловічий генотип, але жіночий фенотип.
 Фемінізація (генетика) — збільшення частки особин жіночої статі в будь-якій сукупності організмів.
 Фемінізація (хірургія) — хірургічна корекція статі у MtF-транссексуалів.
 Фемінізація (соціологія) — зростання ролі жінок в будь-яких соціальних, політичних або економічних процесах.
 Фемінізація (БДСМ) — БДСМ-практика у вигляді рольової гри, при якій чоловік грає роль жінки.
 Фемінізація (арт) — зображення спочатку чоловічих, безстатевих або неживих персонажів у вигляді жіночих з усіма основними рисами персонажів.

Див. також 
 Фемінінність
 Фемінізм